Zheng’an kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zheng'an Xian, härad, Guizhou, 
 Zheng'an (socken i Kina), Henan, 

Robotskapade Kinaförgreningar